

Associazioni 
 Associazione di promozione sociale
 Associazione per la partecipazione allo sviluppo – organizzazione non governativa italiana di cooperazione allo sviluppo
 American Physical Society – Società americana di fisica

Astronomia 
 Aps – abbreviazione della costellazione dell'Uccello del Paradiso

Aziende 
 Azienda Padova Servizi – vecchia denominazione di APS Holding, azienda di trasporto pubblico della città di Padova (Italia)

Codici 
 APS – codice aeroportuale IATA della base delle forze aeree brasiliane di Anápolis (Brasile)
 aps – codice ISO 639-3 della lingua arop-sissano
 APS – Altitude pre select – pannello strumenti presente sui velivoli serie Saab 2000

Militare 
 Active Protection System – sistema di protezione per veicoli
 Stechkin APS – pistola mitragliatrice russa
 Autocarro PeSante – acronimo utilizzati per alcuni veicoli dell'Esercito Italiano
 APS (fucile anfibio) – arma da fuoco subacquea

Veicoli 
 Ambulanza di primo soccorso
 Autopompa-serbatoio, mezzo in dotazione al Corpo nazionale dei vigili del fuoco

Sigle 
 Advanced Photo System – un formato fotografico
 Advanced photon source
 Advanced planning system
 Advanced planning and scheduling, processo di gestione della produzione
 Aircraft prepared for service (Dry Operating Weight)
 Aiuto pubblico allo sviluppo
 Alimentation par Sol, sistema di alimentazione della Alstom
 Alternate payload specialist
 Audi parking sistem
 Autore a proprie spese
 Sindrome da anticorpi antifosfolipidi (in inglese Antiphospholipid syndrome – APS)